Pławo – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Borowa 
 Pławo – część miasta Stalowa Wola, do 1953 samodzielna wieś